Кро́мка — может означать:

 Кромка — край чего-либо (режущая кромка, зубчатая кромка, рабочая кромка и так далее).
 Задняя кромка крыла
 Мебельная кромка
 Кромка — узкая полоска по краю чего-либо.
 Кромка — продольный край деревянной доски или металлического листа, боковая поверхность листового проката.
 Кромка — узкая полоска по долевому краю ткани, отличающаяся выработкой для соединения полотен материала внахлёст.

Топоним 
 Кромка — деревня, Юринский район, Марий Эл, Россия.